Кни́га чуде́с (; ; Book of Wonder):

 «Книга чудес света» (1298) — описание путешествий Марко Поло по Азии и Африке в 1276—1291 годы.
 «Книга Чудес» —  арабская рукопись XIV и XV веков.
 «Книга чудес» (; 1852) — пересказы греческих мифов американского писателя Натаниэля Готорна.
 «Книга чудес» (; 1912) — ирландского писателя Лорда Дансени.

См. также 
 «Приключения сэра Джона Мандевиля» (; ; 1357—1371)